Karsibór (Świdwin)
 Karsibór (Wałcz)